Roidham heißen folgende geographische Objekte:

 Roidham (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Roidham (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Roitham (Gemeinde Ostermiething), Ortschaft der Gemeinde Ostermiething, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Roidham (Gemeinde St. Pantaleon), Ortschaft von St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Roitham (Begriffsklärung)